Калтахчя́н () — армянская фамилия:
 Калтахчян, Павел Сергеевич (род. 1950) — армянский государственный деятель.
 Калтахчян, Сурен Тигранович (1918—1992) — советский и российский философ.